Adair Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Adair Township (Missouri)
 Adair Township (Oklahoma)